M38 ou M.38 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Astronomie 
 M38 est un amas ouvert situé dans le Cocher.

Domaine militaire et armes
 Sauer M38 H, un pistolet destinée à la défense et la police ;
 Breda M38, une version pour char d'assaut de la mitrailleuse Breda M1937 ;
 Willys M38, un véhicule tout terrain de l'armée américaine.

Transports 
Aéronautique
 Miles M.38, un avion de tourisme britannique.

Autoroutes
  Autoroute Kazakh M38  reliant la frontière russe à la frontière chinoise ;
  Autoroute russe M38, ancien nom de l’autoroute russe A320.

Route
  Route serbe M38 reliant Makrešane à Beloljin.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres